Mistrzostwa Meksyku w Lekkoatletyce 2012 – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się w mieście Meksyk w dniach 11–13 maja.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 

2012 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Meksyku
2012 w Meksyku
Mistrzostwa krajowe w lekkoatletyce